Џефри Лин Голдблум () је амерички глумац, рођен 22. октобра 1952. године у Витакеру (Пенсилванија).

Филмографија 

|-
| 2022. || Тор: Љубав и гром || -{Thor: Love and Thunder}- || Грандмастер || избрисана сцена
|- 
| 2022. || Свет из доба јуре: Надмоћ ||-{Jurassic World: Dominion}-|| др Ијан Малком ||
|-
| 2021. || Мали шеф: Породични бизнис || -{The Boss Baby: Family Business}- || др Ервин Армстронг (глас) ||
|-
| 2018. || Свет из доба јуре: Уништено краљевство ||-{Jurassic World: Fallen Kingdom}-||др Ијан Малком||
|-
| 2017. || Тор: Рагнарок || -{Thor: Ragnarok}- || Грандмастер || 
|-
| 2016. || Дан независности: Нова претња || -{Independence Day: Resurgence}- || Дејвид Левинсон ||
|-
| 2014. || Хотел Гранд Будапест || -{The Grand Budapest Hotel}- || заменик Вилмош Ковач ||
|-
| 2010. || Замена || -{The Switch}- || Леонард ||
|-
| 2005. || || -{Mini's First Time}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Life Aquatic with Steve Zissou}- || || 
|-
| 2004. || || -{Incident at Loch Ness}- || || 
|-
| 2003. || || -{Spinning Boris}- || || 
|-
| 2003. || || -{Dallas 362}- || || 
|-
| 2002. || || -{Igby Goes Down}- || || 
|-
| 2002. || || -{Run Ronnie Run!}- || || 
|-
| 2001. || || -{Perfume}- || || 
|-
| 2001. || || -{Festival in Cannes}- || || 
|-
| 2001. || Као пси и мачке || -{Cats & Dogs}- || || 
|-
| 2000. || || -{Chain of Fools}- || || 
|-
| 2000. || || -{Auggie Rose}- || || 
|-
| 2000. || || -{One of the Hollywood Ten}- || || 
|-
| 1999. || || -{Playmate Pajama Party}- || || 
|-
| 1999. || || -{From Star Wars to Star Wars: The Story of Industrial Light & Magic (Made for TV)}- || || 
|-
| 1999. || || -{AFI's 100 Years... 100 Stars (Made for TV)}- || || 
|-
| 1998. || || -{Holy Man}- || || 
|-
| 1998. || Принц Египта || -{The Prince of Egypt}- || || 
|-
| 1998. || || -{Welcome to Hollywood}- || || 
|-
| 1997. || Парк из доба јуре: Изгубљени свет || -{The Lost World: Jurassic Park}- || др Ијан Малком || 
|-
| 1997. || || -{The Story of Bean (Made for TV)}- || || 
|-
| 1996. || || -{The Great White Hype}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mad Dog Time}- || || 
|-
| 1996. || Дан независности || -{Independence Day}- || || 
|-
| 1996. || || -{Goosebumps: Escape from Horrorland}- || || 
|-
| 1995. || || -{Powder}- || || 
|-
| 1995. || || -{Hideaway}- || || 
|-
| 1995. || Девет месеци || -{Nine Months}- || || 
|-
| 1993. || Парк из доба јуре || -{Jurassic Park}- || др Ијан Малком || 
|-
| 1993. || || -{Lush Life (Made for TV)}- || || 
|-
| 1992. || || -{Fathers & Sons}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Player}- || || 
|-
| 1992. || || -{Shooting Elizabeth}- || || 
|-
| 1992. || На тајном задатку || -{Deep Cover}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Favour, the Watch and the Very Big Fish}- || || 
|-
| 1990. || || -{El Sueño del Mono Loco}- || || 
|-
| 1990. || || -{Framed (Made for TV)}- || || 
|-
| 1990. || || -{Mister Frost}- || || 
|-
| 1989. || Мува 2 || -{The Fly II}- || || 
|-
| 1989. || || -{The Tall Guy}- || || 
|-
| 1988. || Земљанке су лаке женске || -{Earth Girls Are Easy}- || || 
|-
| 1988. || || -{Vibes}- || || 
|-
| 1987. || || -{Life Story (Made for TV)}- || || 
|-
| 1987. || || -{Beyond Therapy}- || || 
|-
| 1986. || Мува || -{The Fly}- || || 
|-
| 1986. || || -{The Race for the Double Helix (BBC)}- || || 
|-
| 1985. || || -{Transylvania 6-5000}- || || 
|-
| 1985. || || -{Silverado}- || || 
|-
| 1985. || || -{Into the Night}- || || 
|-
| 1984. || || -{Terror in the Aisles}- || || 
|-
| 1984. || || -{Ernie Kovacs: Between the Laughter (Made for TV)}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension}- || || 
|-
| 1983. || || -{The Right Stuff}- || || 
|-
| 1983. || || -{The Big Chill}- || || 
|-
| 1982. || || -{Rehearsal for Murder (Made for TV)}- || || 
|-
| 1981. || || -{Threshold}- || || 
|-
| 1980. || || -{The Legend of Sleepy Hollow (Made for TV)}- || || 
|-
| 1980. || || -{Tenspeed and Brown Shoe (Made for TV)}- || || 
|-
| 1978. || || -{Thank God It's Friday}- || || 
|-
| 1978. || Инвазија трећих бића || -{Invasion of the Body Snatchers}- || Џек Беличек || 
|-
| 1978. || || -{Remember My Name}- || || 
|-
| 1977. || Ени Хол || -{Annie Hall}- || || 
|-
| 1977. || || -{Between the Lines}- || || 
|-
| 1977. || || -{The Sentinel}- || || 
|-
| 1976. || || -{Special Delivery}- || || 
|-
| 1976. || || -{St. Ives}- || || 
|-
| 1976. || || -{Next Stop, Greenwich Village}- || || 
|-
| 1975. || Нешвил || -{Nashville}- || || 
|-
| 1974. || || -{Death Wish}- || || 
|-
| 1974. || || -{California Split}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама